Мы́зников — русская фамилия; от мыза «поместье».

Известные носители 
 Мызников, Василий Владимирович (1924—2019) — директор Борисоглебского приборостроительного завода, почётный гражданин Борисоглебска.
 Мызников, Виктор Александрович (1911—1989) — дирижёр, педагог, пианист; народный артист УССР
 Мызников, Геннадий Сергеевич  (1933—2018) — народный художник РФ (2005), академик Российской академии художеств (2012).
 Мызников, Николай Фёдорович (ум. 1958) — поэт; псевдоним Н. Венгерский; автор слов романса «Люблю» («Я возвращаю ваш портрет…», «Вдыхая розы аромат…»).
 Мызников, Сергей Алексеевич (род. 1957) — российский лингвист.

См. также 
 Мызникова (значения)